Unidad 6 puede referirse a las siguientes acepciones:

Chile
 Unidad 6 de la  Red Metropolitana de Movilidad.
 Unidad 6 del TMV.